La Coppa dei Campioni 1958-1959 fu la quarta edizione del massimo torneo continentale di calcio per club. Il  vinse per la quarta volta il trofeo battendo nella finale, tenutasi al Neckarstadion di Stoccarda, lo  per 2-0.

Avvenimenti 
Nel suo secondo triennio, la UEFA non apportò cambiamenti alla sua ormai lanciata manifestazione. L'edizione vide la partecipazione di 28 squadre, tra cui 25 campioni nazionali compreso il  detentore della coppa, e gli spagnoli dell' ammessi come secondi classificati nella Primera División; gli inglesi del , noni in First Division e inizialmente invitati a titolo risarcitorio dopo il disastro aereo di Monaco di Baviera, dovettero in seguito rinunciare per l'opposizione della federazione inglese. Essendo già stato effettuato il sorteggio per il primo turno, lo , che era stato accoppiato ai mancuniani, si ritrovò quindi qualificato direttamente agli ottavi di finale della competizione: le due squadre giocarono comunque le due gare in tabellone, giocoforza trasformate in delle amichevoli.

Fu ritiro anche per l', primo rappresentante della Grecia nella competizione, che era stato abbinato da un infelice sorteggio al  campione di Turchia, nazione che nel frattempo aveva provveduto a organizzare un proprio campionato: era infatti in atto una grave tensione fra i due paesi, con velate minacce di guerra, che portò alla rinuncia degli ellenici. Quest'annata fu inoltre quella del debutto per la Finlandia, con l', nonché per gli italiani della  i quali tuttavia incapparono in un effimero cammino conclusosi già al primo turno, causa il severo rovescio esterno 0-7 subìto per mano del  che, seppure a posteriori molto discusso, rappresenta tuttora la peggiore sconfitta per un club italiano nelle competizioni confederali.

La finale, tra il Real Madrid e i francesi dello , fu di fatto la riproposizione, con gli stessi esiti, dell'epilogo della prima edizione. Più faticoso per i madrileni risultò il passaggio del turno in semifinale, allorquando dovettero affrontare uno spareggio per aver la meglio, in un derby cittadino, dei rivali dell'Atlético.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Cannes il 2 luglio 1958 e basato su criteri geografici.

 come detentore:   ;
 per l'Europa Orientale: CDNA Sofia  ;
 per l'Europa Centrale: HPS  ;
 per l'Europa Occidentale: Wolverhampton .

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Ripetizione

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Ripetizione

Semifinali

Andata

Ritorno

Ripetizione

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa delle Fiere 1958-1960

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Edizioni della Coppa dei Campioni